Anders Wiman kan syfta på:

 Anders Wiman (entreprenör), född 1961, svensk entreprenör och författare.
 Anders Wiman (matematiker), 1865-1959, svensk matematiker.